Лос Мартирес има више значења:

 Лос Мартирес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мартирес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мартирес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику